Jan Michał Dąbrowski (1718-1779) – pułkownik
 Jan Michał Dąbrowski (1783-1827) – generał